Закрајц може бити:

 Закрајц Бродски, насељено мјесто у општини Скрад, Република Хрватска
 Закрајц Турковски, насељено мјесто града Делница, Република Хрватска